La nazionale di baseball russa Under-18 rappresenta la Russia nelle competizioni internazionali di età non superiore ai diciotto anni.

Piazzamenti

Europei 
 1996 :  3°
 1997 :  3°
 1999 :  2°
 2007 :  2°

Collegamenti esterni

Under-18